Waggoner ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Waggoner (* 1969), US-amerikanischer Paläozoologe
 Hyatt H. Waggoner (1913–1988), amerikanischer Literaturwissenschaftler
Joseph Harvey Waggoner (1820–1889), amerikanischer Herausgeber, Autor und Gesundheitspionier
 Lyle Waggoner (auch Lyle Waggner; 1935–2020), US-amerikanischer Schauspieler 
 Marsha Waggoner (* 1948), australische Pokerspielerin
 Mike Waggoner, US-amerikanischer Rock-’n’-Roll-Musiker
 Todd Waggoner (* 1965), US-amerikanischer Eiskunstläufer

Waggoner ist der Name folgender Orte:

 Waggoner (Illinois), Gemeinde in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Waggner